Un adolescent ou une adolescente est une personne se trouvant en phase d'adolescence.

L'Adolescent et ses dérivés peut désigner :
 L'Adolescent (Подросток), roman russe de Fiodor Dostoïevski publié en 1875 ;
 Les Adolescentes (I dolci inganni), film franco-italien d'Alberto Lattuada sorti en 1960 ;
 L'Adolescente (L'adolescente), film italien d'Alfonso Brescia sorti en 1976 ;
 L'Adolescente, film français de Jeanne Moreau sorti en 1979 ;
 L'Adolescent, film français de Pierre Léon sorti en 2001, adapté du roman de Dostoïevski ;
 Les Ados, bande dessinée écrite et dessinée par Florence Cestac publiée en 2006.